

Лос-Ебанос — переписна місцевість в окрузі Ідальго, штат Техас
 Лос-Ебанос — переписна місцевість в окрузі Старр, штат Техас